Ранчо Сан Хуан има више значења:

 Ранчо Сан Хуан (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Сан Хуан, Ранчо ПЕМЕС (Теотивакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Сан Хуан Хукила Миксес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Сан Хуан (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику